Tarent ist
 der Name einer Stadt in Italien, siehe Tarent
 der Name eines Bergs () in den Schweizer Voralpen zwischen Ormont-Dessus und Château-d’Oex, siehe Le Tarent

Tarent ist der Name folgender Personen:
 Archippos von Tarent, antiker griechischer Pythagoreer (lebte im 5. und vielleicht noch im frühen 4. Jahrhundert v. Chr.)
 Archytas von Tarent (* wohl zwischen 435 und 410 v. Chr.; † wohl zwischen 355 und 350 v. Chr.), antiker griechischer Philosoph, Mathematiker, Staatsmann und Feldherr
 Bohemund von Tarent (* 1051/52; † 1111), ab 1085 Fürst von Tarent und ab 1098 Fürst von Antiochia
 Ludwig von Tarent (; 1320–1362), Fürst von Tarent, König von Neapel und Graf von Provence (iure uxoris)
 Philipp I. (Tarent) (ital. Filippo d’Angiò; 1278–1331), Fürst von Tarent, Albanien, Achaia und lateinischer Titularkaiser von Konstantinopel
 Tankred von Tarent (1072–1112), Unterführer der italienischen Normannen des Ersten Kreuzzugs, siehe Tankred von Tiberias

Siehe auch:

 Taras (Mythologie), nach der Legende war er der Gründer der griechische Siedlung (Tarentum, heute: Tarent), und späteren Hauptstadt der Magna Graecia
 Geschichte von Tarent
 Provinz Tarent
 Golf von Tarent
 Vertrag von Tarent, letzter, im Sommer 37 v. Chr. nahe Tarent zwischen Marcus Antonius und Octavian geschlossener Vertrag
 Julius von Tarent, Trauerspiel aus dem Jahr 1774 von Johann Anton Leisewitz